

Települések 

 Bătrâni falu Romániában, Argeș megyében.
 Bătrâni település Romániában, Prahova megyében, Bătrâni község központja.